Antoine Koumbouaré (Numeá, Nova Caledónia, 16 de novembro de 1963) é um ex-futebolista francês, que atua como treinador. 

Como treinador, comandou as equipes do Strasbourg, Valenciennes, Paris Saint-Germain, Al-Hilal, Lens e desde 2016 o Guingamp.

Títulos

Jogador 
 Paris Saint-Germain
 Ligue 1: 1993-94
 Copa da França: 1992-93, 1994-95
 Copa da Liga Francesa: 1992-93, 1994-95

 Sion    
 Copa da Suíça: 1996

Treinador 
  Valenciennes
 Ligue 2: 2005-06
 
Paris Saint-Germain
 Copa da França: 2009-10
 Supercopa da França: 2010
Nantes

 Copa da França: 2021-22

Naturais de Numeá
Futebolistas da França
Futebolistas do Football Club de Nantes
Futebolistas do Sporting Club de Toulon
Futebolistas do Paris Saint-Germain Football Club
Futebolistas do Aberdeen Football Club
Futebolistas do Racing Club de France
Treinadores de futebol da França
Treinadores do Valenciennes Football Club
Treinadores do Racing Club de Strasbourg Alsace
Treinadores do Paris Saint-Germain Football Club
Treinadores do Al-Hilal Saudi Football Club
Treinadores do Football Club Sion
Treinadores do Football Club de Nantes